Flagy (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Flagy (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Flagy (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France